Polskie pułki piechoty:
 67 Pułk Piechoty (II RP)

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 67 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 67

Brytyjskie pułki piechoty:
 67 Pułk Piechoty South Hampshire – pułk piechoty brytyjskiej 1758-1881

Niemieckie pułki piechoty:
 67 Pułk Piechoty (4 Magdeburski) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Metz (od 1871); sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: XVI Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 67 Tarutyński Pułk Piechoty